Henpecked – cortometraggio del 1922 diretto da Fred Hibbard
Henpecked – cortometraggio di animazione del 1930 diretto da Walter Lantz